Украинците са етническа група в Чехия. Те са признати за национално малцинство. Според преброяването на населението през 2011 година те са 53 253 души, или 0,51 % от населението на страната. През 2020 г. украинците в Чехия формират най-голямата етническа група, с население от 194 833 души.

Численост и дял

Преброявания на населението

Численост 
Численост на украинците според преброяването на населението през годините, по краеве:

Дял 
Дял на украинците според преброяването на населението през годините, по краеве (в %):

Някои местни организации 
 Ukrajinská iniciativa v České republice, z.s., лидери: Віктор Райчинець, в. за. Богдан Райчинець
 Міжнародне об’єднання „Українська Свобода“, Пресидент: Богдан Костів
 International non-governmental organization Coordination Resource Center (на български Международна неправителствена организация „Координационен ресурсен център“), Генерален директор: Александр Петренко
 Rodyna, o.s. (Украинска културна асоциация „Родина“ м. Прага), председател: Йосип Климкович

Украински масмедия 
 Пороги – Културно-политическо списание украинската диаспора в Чехия
 CRCMedia – Европейската диаспора новини
 Украински новини – Независим уеб сайт за украинци в Чехия
 Ярмарт – Украински портал, новини, видео, интернет, колекции

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Чехия
Етнически групи в Чехия